У фіналі Мартіна Навратілова перемогла Моніку Селеш з рахунком 6–3, 4–6, 7–6.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (фінал)
 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Кончіта Мартінес (півфінал)
 Яна Новотна ''(півфінал)

 Наталі Тозья ''(чвертьфінал)
 Марі П'єрс ''(чвертьфінал)
 Жюлі Алар ''(чвертьфінал)
 Лейла Месхі ''(1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 

1993
Тур WTA 1993